Щеблыкин — русская фамилия. Известные носители:
 Щеблыкин, Андрей Тимофеевич — старший осмотрщик вагонов, лауреат Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (1952).
 Щеблыкин, Вадим Валерьевич (род. 2000) — российский боксёр, серебряный призёр чемпионата России (2021).
 Щеблыкин, Владимир Иванович (1948—2011) — артист театра «Содружество актёров Таганки», заслуженный артист РФ.
 
 Щеблыкин, Павел Яковлевич (1927—2013) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Щеблыкин, Пётр Иванович (1921—1978) — советских воздушный ас Великой Отечественной войны, одержавший 8 личных побед в воздушном бою.